MQF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Magnitogorsk (Russia)